Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2015—2016 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Стартував 25 липня 2015 року та тривав до 15 травня 2016 року. Титул чемпіона вчетверте здобув Зриньські.

Клуби

Турнірна таблиця 

  
 

 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Радник візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини з футболу 2015—2016

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2015—2016
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2015 у спорті Боснії та Герцеговини
2016 у спорті Боснії та Герцеговини